Baiacu-pinima pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Sphoeroides greeleyi
 Sphoeroides spengleri

Desambiguações de espécies